Reyka (beguda), tipus de vodka produït a Islàndia
 Reyka (sèrie de televisió), sèrie de televisió sud-africana de drama criminal del 2021